Cristiano Copelli (1967. június 14.–) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása biztosításközvetítő.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1990-1994 között a Serie D játékvezetője, 1995-1998 között a Serie C1 és Serie C2, 1999-2010 között a Serie A és a Serie B, végül 2010-2012 között csak a Serie A asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2011-ben vonult vissza. Első ligás mérkőzéseinek száma: 223.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

Olasz labdarúgókupa

Olasz labdarúgó-szuperkupa

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Roberto Rosetti bíró asszisztenseként alkalmazta. A 2006-os  világtorna volt az első, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma: 6.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Németországban rendezték a 7., a 2005-ös konföderációs kupa labdarúgó tornát.

2005-ös konföderációs kupa

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

FIFA-klubvilágbajnokság 
Az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabi adott otthont a 2009-es FIFA-klubvilágbajnokságnak, ahol Roberto Rosetti egyik asszisztense lehetett.

2009-es FIFA-klubvilágbajnokság

Európa-liga

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek